Тененбаум — еврейская фамилия. Известные носители:

 Тененбаум, Александр (род. 1956) — израильский кардиолог, профессор Тель-Авивского Университета.
 Тененбаум, Борис (род. 1948) — американский русскоязычный писатель, автор популярных книг по истории.
 Тененбаум, Евгений Александрович (род. 1964) — канадский предприниматель.
 Тененбаум, Жан (псевдоним Жан Ферра, 1930—2010) — французский композитор и поэт-песенник.
 Тененбаум, Михаил Ильич (1906—1991) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Тененбаум, Мордехай (Тененбойм, 1913—1943) — языковед, один из командиров партизанского движения в Польше и Белоруссии.

См. также 
 Семейка Тененбаум — американская драматическая комедия режиссёра Уэса Андерсона, вышедшая в 2001 году.
 Танненбаум
 Таненбаум